Pāpaʻaloa ist der Name für:
 Pāpaʻaloa (Hawaii), eine Ortschaft auf Hawaii
 Pāpaʻaloa Point, ein Kap auf Hawaii
 Pāpaʻaloa Stream, ein Fluss auf Hawaii